Эхоли́нк () — технология объединения радиолюбительских эфирных (в основном — УКВ) пространств посредством Интернета. Использует передачу голоса посредством VoIP.

Этим термином называют также глобальную любительскую VoIP-радиосеть, а также — программу для ОС Microsoft Windows.

Автор технологии и программы — американский радиолюбитель — Johnatan Taylor (K1RFD).

Основные Эхолинк-конструкции 
Радиолюбители, работающие в Эхолинке, могут создавать и эксплуатировать следующие Эхолинк-конструкции:
 Эхолинк-юзер — радиолюбитель, который работает в Эхолинке, сидя за компьютером.
 Эхолинк-узел — радиолюбительская станция, работающая симплексом на одной радиолюбительской частоте.
 Эхолинк-репитер — радиолюбительская станция, работающая симплексом на разнесённых радиолюбительских частотах.
 Эхолинк-конференция — виртуальный сервер, к которому могут подсоединяться Эхолинк-юзеры, Эхолинк-узлы, Эхолинк-репитеры для одновременной работы друг с другом.

См. также 
 Free Radio Network
 D-STAR

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Эхолинк
 Эхолинк в России

Радиолюбительство